Amerikai Egyesült Államok
Camp Springs (Észak-Karolina)
Camp Springs (Kentucky)
Camp Springs (Maryland)